A principal novidade da quarta temporada da Liga de Fútbol Indoor (ou Liga Fertiberia de Fútbol Indoor por razões comerciais), foi o aumento do número de participantes para 20. Foram seleccionadas as equipas das primeiras 20 posições da classificação histórica de La Liga de futebol. O vencedor do campeonato, após os play-offs, instituídos nesta temporada, foi o Real Sporting de Gijón ao bater o RCD Mallorca por 11-4.

Fase Regular

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Play-Offs

Futebol Indoor